АЖ или Аж может означать:
 аж — усилительная частица в русском языке
 АЖ — апелляционное жюри
 АЖ — амниотическая жидкость
 АЖ — «Астрономический журнал»
 АЖ — Амортизаторная жидкость, например АЖ-12М